Sieben Türme steht in den jeweiligen Sprachen für
 Sieben Türme (Lübeck), Wahrzeichen
 Heptapyrgion, Festung in Thessaloniki 
 Yedikule („Burg der sieben Türme“), Festung in Istanbul
 Sieben Türme von Charun, Freizeitzentrum im Iran
 Sieben Grattürme der Glocknerwand
 Die sieben Türme (Heiner Kondschak), Stück von Heiner Kondschak
Siehe auch:
 Haus zu den Sieben Türmen